Lohstöter ist der Name von

 Heinrich Lohstöter (um 1800–1830), auch: Hinrich Lohstöter, deutscher Orgelbauer in Celle
 Johann Friedrich Ludwig Lohstöter (1763–1841), deutscher Instrumentenmacher und Organist in Celle
 Karl-Ewald Herlyn-Lohstöter (1902–1975), deutscher Chirurg, Orthopäde, Lehrbeauftragter und Sachbuchautor, siehe Karl-Ewald Herlyn